Гран-при Монако 1969 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 18 мая 1969 года на трассе Монте-Карло.

Йохен Риндт, оправлявшийся от перелома носа, полученного в аварии на предыдущем этапе в Испании, не принимал участия в этом Гран-при и его место за рулём «Лотуса» занял Ричард Этвуд. Стартовое поле было дополнено Сильвио Мозером на частном «Брэбеме» и Виком Элфордом (старт его «Купера», оснащённого двигателем «Мазерати», стал последним в Формуле-1 и для британского производителя шасси, и для итальянского поставщика моторов). После первой части квалификации спортивная комиссия CSI приняла решение о запрете задних антикрыльев и аннулировала времена гонщиков, показанные в ней, так что гонщики расположились на стартовой решётке по результатам второй части квалификации.

Поул впервые в карьере завоевал Джеки Стюарт. Его напарник по команде Жан-Пьер Бельтуаз был третьим, а между ними вклинился Крис Эймон на «Феррари». После старта Стюарт и Эймон ушли на дистанцию в том же порядке, в каком и стартовали, а Бельтуаз на третьем круге пропустил вперёд Грэма Хилла. На 10 круге Джек Брэбем столкнулся в тоннеле с останавливавшимся из-за поломки коробки передач Джоном Сёртизом. Вскоре гонщики, занимавшие три первых места, один за другим сошли по причине поломок, открыв Грэму Хиллу путь к рекордной пятой победе в Гран-при Монако. За второе место долго боролись Икс и Каридж, но поломка подвески на машине бельгийца позволила англичанину впервые в карьере подняться на подиум.

Квалификация

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-22 Джеки Стюарт

23-80 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

Показаны только 5 лучших позиций.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако